Европейская колея (в применяющих странах называется «Стандартная колея» или «Стефенсоновская колея») — железнодорожная колея шириной 4 фута 8½ дюймов (1435 мм). Условно считается мировым стандартом колеи на железнодорожном транспорте.

Примерно 60% всех железных дорог мира используют стандартную колею. Именно эта ширина колеи была принята для постройки первой пассажирской железнодорожной линии Ливерпуль — Манчестер инженером Джорджем Стефенсоном. Фактически эта колея была самой узкой из всех многочисленных вариантов широкой колеи и была выбрана для того, чтобы перешивка прежних более узких дорог не потребовала вложений в переустройство мостов, насыпей и выемок. Спустя 20 лет (в 1846 году) эта колея была принята в качестве стандарта английским парламентом и должна была использоваться при постройке новых железных дорог.

Существует предположение о том, что эта ширина колеи связана с шириной колеи древнеримской повозки.

Сети стандартной колеи:
 Северная Америка: Канада, Соединенные Штаты Америки, Мексика (крупнейшая единая сеть стандартной колеи) и Куба.
 Южная Америка: (Уругвай, Перу, Венесуэла, частично Парагвай и Аргентина)
 Европа и Rail Baltic (за исключением стран СНГ, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Ирландии, Испании и Португалии).
 Израиль
 Турция, Иран — единая сеть с Европой.
 Сирия, Ирак (отрезаны от общей сети из-за военных действий)
 Азия: Китай, Северная Корея, Южная Корея, Лаос.
 Северная Африка (Мавритания, Марокко, Алжир, Египет, частично Тунис)
 Африка к югу от Сахары (Габон, Кения, Эфиопия, Нигерия, частично Танзания)
 Австралия (основные линии)

В странах, где стандартом является колея шире европейской — 1520 мм, 1600 мм и 1668 (1676) мм, стандартную колею 1435 мм в обиходе зачастую называют «узкой», но на самом деле узкой она не является, так как используется для магистральных железных дорог значительной протяженности и обращения подвижного состава с габаритами, массой и скоростями, сопоставимыми с остальными ширококолейными дорогами. Подавляющее большинство скоростных дорог мира строится именно на этой колее, за исключением стран СНГ и Финляндии, более того, даже если основная железнодорожная сеть страны имеет нестандартную колею, скоростные дороги могут строиться на колее 1435 мм вразрез с основным стандартом. Примеры — Испания (основная колея — 1668 мм) и Япония (основная колея — 1067 мм).

Термин «европейская колея» часто используется на постсоветском пространстве, ввиду того, что именно такая колея изначально использовалась в большинстве стран Европы, и она «стыкуется» с железнодорожной сетью постсоветского пространства. Однако устаревший термин «европейская колея» не точен, поскольку эта колея используется не только в Европе, а на всех континентах и крупнейшие сети расположены так же за пределами Европы, в Северной Америке и в Азии (Китай и прочие). В других странах используется термин «стандартная колея» или «Стефенсоновская колея».

В современности — многие страны с небольшой протяженностью железных дорог нередко перешивают старые ветки на стандартную колею либо строят новые с этой же шириной (некоторые страны Африки и Латинской Америки), так же практически во всем мире, кроме стран бывшего СССР (где стандарт — 1520 мм для всех рельсовых систем), все новые городские рельсовые системы — трамваи, ЛРТ и метрополитены строятся именно с колеей 1435 мм, что облегчает обслуживание и удешевляет закупку либо нового подвижного состава у известных производителей, либо б/у из других стран. Пример — Индия: магистральные ж/д имеют ширину колеи 1676 мм, но метро и трамваи — 1435 мм.

Стефенсоновская колея в России 
Исторически сложилось, что трамвай Ростова-на-Дону имеет ширину колеи 1435 мм.

На территорию России стефенсоновская колея заходит:
 из Северной Кореи (железнодорожный пограничный переход Хасан (РФ) — Туманган (КНДР);
 из Китая:
 переходы Забайкальск (РФ) — Маньчжурия (КНР);
 Гродеково (РФ) — Суйфэньхэ (КНР);
 «Золотое звено» Камышовый (РФ) — Хуньчунь (КНР);
 Планируется строительство дороги Хуньчунь — порт Зарубино.
 Из Польши (Калининградская железная дорога):
 Калининград (РФ) — Мамоново (РФ) — Бранево (Польша). Движение поездов осуществляется без перестановки вагонов.
 Черняховск (РФ) — Железнодорожный (РФ) — Скандава (Польша).

В свою очередь, русская колея заходит на территорию сопредельных стран (Северная Корея, Китай и Польша).

Кроме России, аналогичные железнодорожные пограничные переходы имеются в Белоруссии, Украине, Молдавии, Монголии, Казахстане, Грузии, Азербайджане, Туркменистане и Финляндии.

Примечания

Ссылки 
 
 О разных колеях мира
 

Колея 1435 мм